Serebrjakow () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sergejewitsch Serebrjakow (* 1987), russischer Radrennfahrer
 Alexei Walerjewitsch Serebrjakow (* 1964), russischer Schauspieler
 Konstantin Terentewitsch Serebrjakow (1852–1919), russischer Opernsänger
 Leonid Petrowitsch Serebrjakow (1890–1937), sowjetischer Politiker
 Pawel Alexejewitsch Serebrjakow (1909–1977), sowjetischer Pianist

 Galina Iossifowna Serebrjakowa (1905–1980), sowjetische Schriftstellerin
 Sinaida Jewgenjewna Serebrjakowa (1884–1967), russische Malerin
 Sorja Leonidowna Serebrjakowa (* 1923), russische Historikerin

Siehe auch:
 Serebrennikow